Crenshaw může být:

 Crenshaw County – okres ve státě Alabama v USA

příjmení
 Dan Crenshaw (* 1984) – americký politik
 Kimberlé Williams Crenshaw (* 1959) – americká právnička